Karel van Croÿ (bisschop) (1506-1564), bisschop van Doornik
Karel I van Croÿ, (†1521 of 1527), eerste prins van Chimay
Karel II van Croÿ (1522-1551), derde prins van Chimay
Karel III van Croÿ (1560-1612), vijfde prins van Chimay